Вика́рий ( — ‘заместитель’, ‘наместник’) — в исторических церквях епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении епархиальному епископу.

В Римской и Священной Римской империях 

После римских императоров Диоклетиана и Константина Великого викарием назывался правитель диоцеза (области) Римской империи, подчинённый префекту.

В Священной Римской империи — регент, заменявший императора во время междуцарствия или в случае болезни, несовершеннолетия или продолжительного отсутствия главы империи.

В православии 
В Православной Церкви викарий (викарный епископ, викарный архиерей) — епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении правящему епархиальному епископу, — практически то же самое, что хорепископ. Викарию может делегироваться в управление часть епархии в определённых границах — викариатство (также викариат). В отличие от правящего епископа, носящего титул, соответствующий месту его пребывания и территории, находящейся под его канонической юрисдикцией, викарий может носить титул:
 соответствующий территории части епархии — викариатству, — данной ему в управление;
 по городу, находящемуся в пределах епархии, в котором может (но не обязательно) находиться место пребывания или место периодического служения викария, на деле являющегося помощником епархиального епископа по общеепархиальным вопросам;
 по имени ранее упразднённой кафедры безотносительно к епархии или местности, где он в действительности служит. Такой викарий может именоваться титулярным.

В католичестве 
В Римско-католической церкви (См. статью Ауксилиарий) епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении епархиальному епископу (термины-синонимы: Ауксилиарий, вспомогательный епископ, епископ-помощник), а также штатный приходской священник, помогающий настоятелю.
 Викарий Христа () — титул папы римского.

 Апостольский викарий () — епископ или священник, назначаемый Святым Престолом для управления апостольским викариатом.

 Генеральный викарий () — представитель епархиального епископа в области общего управления, в этом качестве выполняет ту же функцию, что и ординарий.

 Епископский викарий () — представитель епархиального епископа в области управления;

 Окружной викарий () — священник, возглавляющий окружной викариат (деканат).

 Приходской викарий () — священник, сотрудник приходского настоятеля, может назначаться для помощи ему в осуществлении пастырского служения во всём приходе, в определённой его части или для некоторой группы прихожан, а также для несения определённого служения сразу в нескольких приходах. В приходе может быть назначен один приходской викарий или несколько. Приходской викарий назначается епархиальным епископом; он обязан замещать приходского настоятеля в его отсутствие.

 Судебный викарий — судья в епархиальном суде, назначается епархиальным епископом, составляет единый суд вместе с епископом; не может рассматривать дела, которые епископ оставил за собой.

В англиканстве 
Термин  в англиканской церкви в беллетристике часто переводится как «викарий», что по существу неверно, так как исторически этот англиканский термин обозначает второго — после пастора — приходского священника, младшего по отношению к rector. Англоязычный аналог русского термина «викарий (викарный епископ)» в англиканской церкви — Suffragan bishop, а в Католической Церкви — Auxiliary bishop.

См. также 
 Ауксилиарий
 Видам
 Декан (католицизм)
 Коадъютор
 Титулярный епископ
 Хорепископ

Примечания

Литература

Ссылки 

 Иеромонах Ефрем (Пашков).  // bogoslov.ru, 19 ноября 2012.

 

 
Должности Римской империи
Православное духовенство
Католическое духовенство